Chātamī, Khatami, Ḫātamī (, []) ist der Familienname von:

 Mohammad Chātami (), 1943, Ardakan, 5. Staatspräsident des Iran
 Seyyed Mohammad-Reza Chātamī (* 1959, Ardakan), iranischer Politiker

Siehe auch:
 Patrick Khatami